NGC 4149 (другие обозначения — NGC 4154, UGC 7167, ZWG 292.76, MCG 10-17-155, IRAS12080+5834, PGC 38741) — спиральная галактика в созвездии Большой Медведицы. Открыта Уильямом Гершелем в 1789 году.

Этот объект занесён в Новый общий каталог дважды, с обозначениями NGC 4149 и NGC 4154. Гершель дважды наблюдал эту галактику и не заметил, что наблюдал один и тот же объект.

Примечания 

 

4149
Большая Медведица (созвездие)